Jasikovac est un toponyme qui peut désigner :
Jasikovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teočak, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasikovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie ;
Jasikovac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Plitvička Jezera, comitat de Lika-Senj.